NCO peut désigner :

Sociétés et organisations 
 NCO Group, une société internationale de recouvrement de dettes.
 Nuova Camorra Organizzata, une ancienne organisation criminelle de la Camorra de Naples fondée par Raffaele Cutolo.

Domaine militaire 
 Dans la terminologie de l'OTAN, le sigle désigne un sous-officier (Non-Commissioned  Officer).

Domaine économique 
 Network-centric operations, un concept économique dérivé du concept militaire Network Centric Warfare ou guerre en réseaux, développé à l'origine par les États-Unis pour la première guerre du Golfe (1991).

Codes 
 nco - code ISO 639-3 de la langue sibe.
 NCO - code ISO 3166-2:PH de la province de Cotabato (Philippines)

Autres 
NetCDF Operators, une suite logicielle pour la manipulation de fichiers NetCDF.
Isocyanate, un composé chimique contenant le groupe fonctionnel isocyanate -N=C=O.
Numerically-controlled oscillator (en français Oscillateur contrôlé par entrée numérique ) en électronique. 
Code